Vilmorin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Elisa de Vilmorin
 Henry Lévêque de Vilmorin
 Louis de Vilmorin
 Maurice Lévêque de Vilmorin
 Philippe Lévêque de Vilmorin